Le Jugement est une carte du tarot divinatoire
 Le Jugement est le douzième tome de la série de bande dessinée XIII
 Le Jugement est le second tome de la série de bande dessinée Le Curé
 Le Jugement est  de la saison 2 de la série télévisée Angel
 Le Jugement, est une nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1881.